Die Griechische philologische Gesellschaft in Konstantinopel  () war eine Gesellschaft zur Förderung der griechischen Bildung und Wissenschaft in der griechischen Gemeinschaft in Istanbul und darüber hinaus im gesamten Osmanischen Reich.

Die Vereinigung bestand von 1861 bis zum Untergang des Osmanischen Reiches im Zuge der Verfolgung der Griechen 1922/1923. Ab 1865 war der spätere Großwesir İbrahim Edhem Pascha Ehrenmitglied der Griechischen philologischen Gesellschaft in Konstantinopel.

Periodicum 
 Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα Περιοδικόν Εκδιδόμενον Κατά Διμηνίαν, Τόμος Δ΄ (4. Band), 1865–1870, Nachdruck Εκδόσεις Πελεκάνος 2014, (Nachdruck online) auf Google Books. – (Zweimonatlich erscheinende Zeitschrift)
 Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα Περιοδικόν, Τόμος Ϛ΄ (6. Band), 1871–1872, Konstantinopel 1873, (online) im Internet Archive.
 Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα Περιοδικόν, Τόμος Ζ΄ (7. Band), 1872–1873, Konstantinopel 1874, (online) im Internet Archive.
 Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα Περιοδικόν, Τόμος Η΄ (8. Band), 1873–1874, Konstantinopel 1874, (online) im Internet Archive.
 Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα Περιοδικόν, Τόμος ϴ΄ (9. Band), 1874–1875, Konstantinopel 1875, (online) im Internet Archive.
 Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Εικοσιπενταετηρίς 1861–1886. Παράρτημα του ΙΗ' τόμου. Εν Κωνσταντινουπόλει 1888, (online) (PDF; 23 MB). – („Fünfundzwanzigjahrfeier“, Beilage zum 18. Band)
 Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα Περιοδικόν, Τόμος Ιϴ΄ (19. Band), 1884–1885, Konstantinopel 1888, (online) im Internet Archive.
 Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα Περιοδικόν, Τόμος Κ΄ (20. Band), 1885–1886 και 1886–1887, Konstantinopel 1891, (online) im Internet Archive.
 Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα Περιοδικόν, Τόμος ΚΑ΄ (21. Band), 1887–1888 και 1888–1889, Konstantinopel 1891, (online) im Internet Archive.
 Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα Περιοδικόν, Τόμος ΚΒ΄ (22. Band), 1889–1890 και 1890–1891, Konstantinopel 1891, (online) im Internet Archive.
 Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα Περιοδικόν, Τόμος ΛΒ΄ (32. Band), 1908–1910, Konstantinopel 1911, (online) (PDF; 7,7 MB).

Literatur 
 Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος: Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 1861–1922: Η ελληνική παιδεία και επιστήμη ως εθνική πολιτική στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1998, (online).
 George A. Vassiadis: The Syllogos Movement of Constantinople and Ottoman Greek Education 1861–1923. Athen 2007
 Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Παναγιώτης Αντωνόπουλος: Ο Émile Legrand και η ερευνητική αποστολή του στην Ελλάδα το 1875. In: Κρητικά Χρονικά 33, 2013, Ss. 155–190, (online).

Weblinks 
 cpolitan.gr: Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 1861–1923
 anthemion.phs.uoa.gr: Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος
 ime.gr: O Eλληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως
 biblionet.gr: Bibliographischer Nachweis des Nachdrucks der Zeitschrift der Griechischen Gesellschaft in Konstantinopel

Griechische Geschichte (Neuzeit)
Istanbul im Osmanischen Reich
Wissenschaft und Forschung in Griechenland
Historische Organisation (Griechenland)
Organisation (Osmanisches Reich)
Gegründet 1861
Aufgelöst 1923